Mambó, afro-kubai tánc, zene
 Mambó, a vudu vallás papnője
 Mambó, magyar gyártmányú (BRG) szalagos magnetofon
 Mambo (korábban Mambo Open Source), ingyenes, nyílt forrású tartalomkezelő rendszer (CMS), a Joomla! előzménye